Yammy Rialgo est un personnage du manga Bleach de Tite Kubo. Il apparaît dans la série lors du chapitre des Arrancars, et fait partie des « méchants » de l'histoire.

Statut
Yammy est l'espada  mais sa libération lui fait changer de classement. Une fois celui-ci libéré Yammy devient l'espada  (voir : Chapitre 354 Heart). Cela voudrait dire que Yammy est le plus faible de l'Espada dans sa forme normale pour devenir le plus puissant en libéré.

De ce fait, un doute plane sur l'origine hollow de Yammy. Car à l'heure actuelle, il n'a pas été révélé s'il est issu d'un Adjuchas ou bien d'un Vasto Lorde. Il ne possède aucune fraccion à ce jour et est l'Espada représentant la colère.

Apparence physique
Yammy possède une apparence très imposante (il dépasse Chad d'une tête). Il n'a pratiquement pas de cheveux à l'exception de son catogan. Il porte également des stries sur la tête et ces sourcils sont roux alors que ces cheveux et sa barbe sont noires. Son masque est au niveau de sa gorge et il porte son tatouage sur l'épaules gauche.

Caractère
Le nom de Yammy peut être traduit par « ténèbres ». Il est particulièrement colérique et violent, réfléchissant peu, préférant demander à Ulquiorra plutôt que de réfléchir, et cherchant à tuer plutôt qu'à élaborer une stratégie. Il est également particulièrement rancunier avec Urahara, Yoruichi et Ichigo. Il est souvent aux côtés d'Ulquiorra.

Techniques
Au combat, il crée des Bara et des Cero très puissants avec sa bouche. Il semble avoir un hierro plutôt faible puisque Ichigo lui coupe le bras avec Zangetsu, cependant il semble bien résister au coup puisqu'il compare l'attaque de Inoue à une mouche et qu'il dit de l'attaque d'Hitsugaya qu'elle est plutôt agréable. Sa force physique est aussi très forte, il réussit à tuer un arrancar avec ses poings.

Son Zanpakuto se nomme Ira (« Colère » en espagnol). Il se libère par l'ordre
Deviens Sauvage ! Le Zanpakuto libéré engloutit Yammy dans une gerbe explosive et le fait démesurément grossir jusqu'à atteindre presque une trentaine de mètres de haut. Sa musculature déjà très puissante s'accroit encore davantage. Son dos et ses bras sont couverts de grosses granules noires et deux tubes osseux jaillissent de ses coudes. Ses pieds prennent une apparence éléphantesque. Les stries sur sa tête s'allongent et s'épaississent jusqu'à former un semblant de casque. Le trait notable est la transformation de sa mâchoire inférieure : il n'a plus ni peau ni chair dessus, ce qui donne à la moitié inférieure de son visage un air de crâne de mort.

En regardant bien l'image de sa forme libérée dans le chapitre 354, il est possible de voir que son bas du corps se prolonge comme une chimère, il semble posséder plusieurs pattes et possède une longue queue se terminant par une masse (certains dinosaures en étaient dotés).

Histoire
Yammy est le premier véritable Arrancar et Espada à apparaître sur Terre, avec Ulquiorra. Il y bat sans difficulté Chad puis bloque l'attaque d'Inoue. Ichigo arrive ensuite et lui coupe le bras. Il affronte ensuite Yoruichi qui parvient à le battre puis tente de l'abattre avec un cero qui sera bloqué par Urahara. Il nourrira une forte haine à leur encontre. De retour au Hueco Mundo, il se fera recoudre le bras avant de repartir sur Terre pour l'opération de diversion, où il affronte le capitaine de la  (il est d'ailleurs amusé d'affronter un autre numéro dix) puis Urahara lui inflige une autre défaite. Il est étrangement peu présent au Hueco Mundo lors de l'attaque d'Ichigo et ses amis. Il réapparaît après le début de la bataille de la fausse Karakura où il attaque Ishida. Le Quincy le bat provisoirement à l'aide d'une mine anti-arrancar donnée par Mayuri Kurotsuchi, l'entraînant ensuite dans une chute qui ne lui sera pas mortelle puisqu'il revient dans le chapitre 352. Dans le chapitre 354, après la mort d'Ulquiorra, il commence son combat contre Renji, Rukia et Chad en révélant sa libération et sa particularité par la même occasion : il est le seul à pouvoir changer son rang lors de la libération de son zanpakutō, atteignant alors le . Il se bat ensuite contre Zaraki Kenpachi et Kuchiki Byakuya qui l'abattent après un combat titanesque et au prix de graves blessures. 

Personnage de Bleach